Blindsee bezeichnet

 Blindsee (Gewässer), Gewässertyp
 Blindsee (Tirol), Bergsee unterhalb des Fernpasses in Tirol
 Blindsee (Moor), Moor und Naturschutzgebiet bei Forbach im Schwarzwald